О́ричи — посёлок городского типа в Кировской области России, административный центр Оричевского района, образует Оричевское городское поселение.

Расположен в 40 км к юго-западу от Кирова. Через Оричи проходит железнодорожная линия Котельнич — Киров.

История 
В 1678 году «Переписная книга посадских дворов города Орлова и дворов в волостях» М. Воейкова и Ф. Прокофьева отмечает в починке Ивашка Таланкина 9 дворов, в четырёх из них имелось по две избы с одной оградой. В 13 домах, таким образом, проживало 18 семей (больше всего проживало Жаворонковых — пятеро дворохозяев). Заносились в переписную книгу только души мужского пола, которых было 49, в том числе детей 24. Это указывает на то, что семьи были молодые, недавно обосновавшиеся на новом месте. Если учесть, что и женская половина населения обычно равна мужской, то в починке было порядка 100 жителей.

В течение последующих двух веков починок не только не получил никакого развития, но и едва ли не наполовину лишился своих жителей. Это подтверждается материалами проводившейся в уезде в 1885 году подворной описи населения. В описи той имеет он и другое название, приведённое в скобках, — Оричи. Так он стал называться в связи с переводом в разряд деревень. Оричи в 1885 году насчитывали всего 5 дворов, а душ обоего пола 41.

Оричане владели 63 десятинами пашни, имели 5 лошадей и 12 коров. Среди жителей были двое грамотных. Кроме земледелия, занимались подсобными промыслами — был один крендельщик, а четверо мужиков ходили на Тобол бурлачить. Неподалёку проходила трактовая дорога из Орлова на Коршик, а за околицей деревни стояла этапная изба. В ней отдыхали и ночевали арестанты, следовавшие под конвоем на поселение в Сибирь. В округе появилось много других деревень, что не были отмечены в переписи 1678 года.

Новая жизнь для Оричей настала в связи со строительством железной дороги из Вятки в Петербург. Вопрос этот решался не просто. Орловское уездное земское собрание дважды ходатайствовало перед губернским собранием, чтобы эта дорога проходила через город Орлов. В Вятке с этим согласились. Однако после изыскательных работ министерство путей сообщения утвердило строительство железной дороги не через Орлов, а через Котельнич. Строительство железнодорожной линии по указу императора Николая II было начато в 1902 году, а пуск её в эксплуатацию состоялся 15 ноября 1906 года. Дорога сразу внесла оживление в экономику края. Появилась возможность заработка как за счёт транспортных услуг, так и торгового обслуживания. Это заставило жителей деревни переселиться ближе к станции. Сюда поехали наиболее предприимчивые жители из других деревень. Дома ставили один возле другого примерно по линии сегодняшней улицы Колхозной, только ближе к бывшему кинотеатру. Получилась деревня-односторонок, только так теперь Оричи не называли, а именовали станцией.

По переписи 1926 года в Оричах проживало 24 хозяйства, в которых было 75 человек, и 17 хозяйств служащих станции — 60 человек. А через три года, когда проходило районирование, поселок стал центром вновь образованного Оричевского района. Началось строительство жилья, административных зданий.

В 1960 году присвоен статус рабочего посёлка. Появились новые предприятия, новые улицы.

Население

Экономика 
 Оричевское районное потребительское общество — складские и заготовительные услуги, хлебобулочные изделия, общественное питание, торговля.
 Ряд частных лесозаготовительных предприятий.
 Мебельная фабрика «Оричанка».
 Кировская зональная машиноиспытательная станция.
 Банковские услуги (Офисы Вятка Банк, Сбербанк, банкомат ВТБ 24, микрофинансирование), торговля.

Связь 
По данным с официальных сайтов мобильных операторов в пгт Оричи присутствуют пять мобильных операторов: МТС, Йота, Билайн, Мегафон, Теле2. Три из которых имеют широкую зону покрытия технологии 3G, 4G, последняя существенно ограничена у мобильного оператора Йота. Кроме мобильного интернета, работает интернет от Ростелеком по технологиям ADSL (через телефонную линию) и FTTB (оптоволокно).

Фотогалерея

Примечания

Источники 
 
 https://web.archive.org/web/20110114223306/http://www.info-orichi.ru/pamyatnyie-datyi-i-sobyitiya-1553-1899-gg.-/datyi-i-sobyitiya/1662-17.html
 https://web.archive.org/web/20090722143227/http://pfo.metod.ru/data/territories/kirov/towns/orichi/texts/info/viewtown
 Вахонин С. Г. «Истоки»

Населённые пункты Оричевского района
Посёлки городского типа Кировской области
Районные центры Кировской области